

Toponyme 

 en Espagne :
 Montijo, commune  située dans la province de Badajoz dans la communauté autonome d’Estrémadure ;
 le comté de Montijo, un titre nobiliaire espagnol créé en 1599 ;
 Eugénie de Montijo (1826-1920), dixième comtesse de Montijo, fille de Cipriano de Palafox y Portocarrero et de Maria Manuela Kirkpatrick, Impératrice des Français par son mariage avec Napoléon III ;
 la bataille de Montijo, survenue le  à proximité de cette ville, lors de la guerre de Restauration portugaise (1640-1668) ;

 au Panama :
 Montijo, chef-lieu de la province de Veraguas ;
 Montijo, district de la même province ;

 au Portugal :
 Montijo (anciennement nommée « Aldeia Galega »), une municipalité située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne ;
 Montijo''', paroisse civile ayant donné son nom à cette municipalité.

Patronyme 

 Rhode Montijo (1966-), dessinateur américain de bandes dessinées.